Le terme « meublier » peut faire référence à :
 un meublier, menuisier spécialisé dans la réalisation de meubles ;
 le , lac canadien ;
 le parc des Meubliers, parc canadien.

Voir aussi